In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Wuppertal aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DFU: Deutsche Friedens-Union
 DKP: Deutsche Konservative Partei
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 FSU: Freisoziale Union
 Graue: Die Grauen – Graue Panther
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen
 REP: Die Republikaner
 RSF: Radikal-Soziale Freiheitspartei
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Statt: Statt Partei – Die Unabhängigen

Wählergruppen 

 Bildung: Bildungsoffensive für Wuppertal
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft Wir in Wuppertal
 WfW: Wählergemeinschaft für Wuppertal

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1946: zusätzlich: DKonP: 4,4 %
2 1952: zusätzlich: RSF/FSU: 4,3 %
3 1956: zusätzlich: BHE: 2,6 %
4 1989: zusätzlich: NPD: 3,2 %
5 2004: zusätzlich: REP: 2,3 %, Graue: 2,2 %
6 2014: zusätzlich: Pro NRW: 2,5 %, AfD: 2,4 %, Piraten: 2,0 %

Stadtratswahl 1969 

Für die Stadtratswahlen in Wuppertal am 9. November 1969 erfolgte die Einteilung des Stadtgebietes in 28 Kommunalwahlbezirke und 299 Stimmbezirke sowie 28 Briefwahlbezirke.

Die 55 gewählten Mitglieder des Rates, davon waren 28 direkt im Kommunalwahlbezirk gewählt, bestanden aus 28 Mitgliedern der SPD, 24 Mitgliedern der CDU und 3 Mitglieder der FDP. Die Stadtverordnete mit einem Sitz in Stadtrat waren (alphabetisch sortiert):

 Paul Arnold (SPD), Willi Bardolatzi (SPD), Hanns Beck (SPD), Bernhard Josef Bednarck (CDU), Peter Beneke (CDU), Cläre Blaeser (FDP), Karl Otto Dehnert (FDP), Kurt Drees (CDU), Gustav Eckermann (SPD), Herbert Feuser (CDU), Ulrich Föhse (CDU), Heinz Frowein (CDU), Klaus Gericke (CDU), Gerhard Graef (SPD), Reinhard Grätz (SPD), Gottfried Gurland (SPD), Bernhard Hahner (CDU), Josef Henn (CDU), Klaus Henning (CDU), Wilhelm Hildebrandt (SPD), Helmuth Ifang (SPD), Walter Jahnke (SPD), Günter Jäger (CDU), Egon Jessen (SPD), Till Kalsbach (SPD), Marlis Kilian (SPD), Ruth Kolb-Lünemann (SPD), Klaus Kriesche (CDU), Hans-Jürgen Küfner (SPD), Erich Lawatsch (CDU), Friedrich Lucas (CDU), Kurt Matthes (SPD), Walter Müller (SPD), Hans Neveling (CDU), Rudolf Olma (CDU), Herbert Ottersbach (CDU), Willfried Penner (SPD), Heinz Ramjoué (FDP), Johannes Rau (SPD), Hans Rauhaus (CDU), Hans-Martin Rebensburg (SPD), Klaus Regel (CDU), Rudolf Reisiger (SPD), Eberhard Robke (SPD), Heinz Salewsky (SPD), Adolf Scheu (SPD), Gudrun Schmidt (CDU), Leo Schmitz (CDU), Karl Schwieder (SPD), Maria-Elisabeth Steffen (CDU), Harald Steup (SPD), Max Thiel (CDU), Joachim Thierbach (SPD), Bruno Wescher (CDU), Margret Zapf (SPD)

Stadtratswahl 1975 

Für die Stadtratswahlen in Wuppertal am 4. Mai 1975 erfolgte die Einteilung des Stadtgebietes in 8 Stadtbezirke (gem. §§ 1. u. 2 Hauptsatzung der Stadt Wuppertal vom 4. Mai 1975) und 38 Kommunalwahlbezirke (Beschluss des Wahlausschusses vom 18. Januar 1975) und 337 Stimmbezirke sowie 38 Briefwahlbezirke.

Die 75 gewählten Mitglieder des Rates, davon waren 38 direkt im Kommunalwahlbezirk gewählt, bestanden aus 35 Mitgliedern der SPD, 33 Mitgliedern der CDU und 7 Mitglieder der FDP. Die Stadtverordnete mit einem Sitz in Stadtrat waren (alphabetisch sortiert):

 Alfons Andre (SPD), Peter Beneke (CDU), Erwin Berger (SPD), Ursula Böse (SPD), Klaus Brausch (SPD), Manfred Decker (CDU), Karl Otto Dehnert (FDP), Werner Draudt (FDP), Kurt Drees (CDU), Wolfgang Ebert (SPD), Herbert Feuser (SPD), Hans-Peter Fischbach (SPD), Ulrich Föhse (CDU), Klaus Gericke (CDU), Klaus Goebel (CDU), Reinhard Grätz (SPD), Gottfried Gurland (SPD), Angelika Gutsche-Blum (CDU), Egon Haase (CDU), Bernd Hahner (CDU), Eberhard Hasenclever (SPD), Hans Georg Heldmann (CDU), Josef Henn (CDU), Franz Henning (CDU), Uwe Herder (SPD), Michael Hetzelt (SPD), Günter Jäger (CDU), Walter Jahnke (SPD), Heinz Jonas (FDP), Wilderich Kalthoff (CDU), Manfred Kind (SPD), Heinz Kisler (CDU), Hans Günter Klein (CDU), Wilfried Klein (CDU), Ruth Kolb-Lünemann (SPD), Margarete Kreß (CDU), Klaus Kriesche (CDU), Albert Langwieler (SPD), Ingrid Leder (CDU), Hans-Jürgen Lichtenberg (CDU), Kurt Matthes (SPD), Hans Neveling (CDU), Frank Ohlbrecht (FDP), Herbert Ottersbach (CDU), Ulrich Passiepen (SPD), Willfried Penner (SPD), Alfred Purrmann (SPD), Heinz Ramjoué (FDP), Johannes Rau (SPD), Hans-Martin Rebensburg (SPD), Hermann-Josef Richter (CDU), Eberhard Robke (SPD), Michael Ruppert (FDP), Heinz Salewsky (SPD), Fritz Schattevo (SPD), Werner Schiefelbein (SPD), Helmut Schüssler (SPD), Gudrun Schmidt (CDU), Leo Schmitz (CDU), Gerd Scholz (SPD), Enno Springmann (CDU), Maria-Elisabeth Steffen (CDU), Harald Steup (SPD), Otto Swienty (CDU), Marlis Tempel (SPD), Joachim Thierbach (SPD), Gerd Voerster (SPD), Claus Vogt (CDU), Heinz Volz (SPD), Peter Voogt (CDU), Klaus Werner (FDP), Paul Wittkopp (CDU), Christel Worring (SPD), Margret Zapf (SPD), Ulrich Zolldan (SPD)

Stadtratswahl 1979 

Für die Stadtratswahlen in Wuppertal am 30. September 1979 erfolgte die Einteilung des Stadtgebietes in 10 Stadtbezirke und 34 Kommunalwahlbezirke (Beschluss des Wahlausschusses vom 23. November 1978) und 326 Stimmbezirke sowie 34 Briefwahlbezirke.

Die 67 gewählten Mitglieder des Rates, davon waren 34 direkt im Kommunalwahlbezirk gewählt, bestanden aus 33 Mitgliedern der SPD, 29 Mitgliedern der CDU und 5 Mitglieder der FDP. Die Stadtverordnete mit einem Sitz in Stadtrat waren (alphabetisch sortiert):

 Alfons Andre (SPD), Horst Baumeister (CDU), Erwin Berger (SPD), Ursula Böse (SPD), Günter Braunersreuther (SPD), Klaus Brausch (SPD), Karl-Ernst Dännart (SPD), Vera Dedanwala (SPD), Manfred Decker (CDU), Karl Otto Dehnert (FDP), Werner Draudt (FDP), Herbert Feuser (SPD), Ulrich Föhse (CDU), Klaus Gericke (CDU), Klaus Goebel (CDU), Gottfried Gurland (SPD), Angelika Gutsche-Blum (CDU), Eberhard Hasenclever (SPD), Hans Georg Heldmann (CDU), Josef Henn (CDU), Uwe Herder (SPD), Michael Hetzelt (SPD), Walter Jahnke (SPD), Wilderich Kalthoff (CDU), Manfred Kind (SPD), Heinz Kisler (CDU), Hans Günter Klein (CDU), Wilfried Klein (CDU), Ruth Kolb-Lünemann (SPD), Margarete Kreß (CDU), Klaus Kriesche (CDU), Albert Langwieler (SPD), Hans-Jürgen Lichtenberg (CDU), Patric Mertins (CDU), Hans Neveling (CDU), Arnold Norkowsky (CDU), Herbert Ottersbach (CDU), Ulrich Passiepen (SPD), Ingrid Pfeiffer (FDP), Hans-Martin Rebensburg (SPD), Hermann-Josef Richter (CDU), Eberhard Robke (SPD), Heinz Rosenkranz (SPD), Michael Ruppert (FDP), Manfred Schmidt (CDU), Leo Schmitz (CDU), Gerd Scholz (SPD), Ursula Schulz (SPD), Helmut Schüssler (SPD), Heinz Salewsky (SPD), Henry Sommerfeld (SPD), Jürgen Specht (SPD), Maria-Elisabeth Steffen (CDU), Harald Steup (SPD), Marlis Tempel (SPD), Hans Joachim Thias (FDP), Joachim Thierbach (SPD), Gerd Voerster (SPD), Barbara Vogt (CDU), Heinz Volz (SPD), Peter Voogt (CDU), Michael-Georg von Wenczowsky (CDU), Christel Worring (SPD), Margret Zapf (SPD), Ulrich Zolldan (SPD)

Stadtratswahl 1984 

Für die Stadtratswahlen in Wuppertal am 30. September 1984 erfolgte die Einteilung des Stadtgebietes in 10 Stadtbezirke (Beschluss des Rates der Stadt vom 26. Juni 1978) und 34 Kommunalwahlbezirke (Beschluss des Wahlausschusses vom 26. Oktober 1983) und 320 Stimmbezirke sowie 34 Briefwahlbezirke.

Die 77 gewählten Mitglieder des Rates, davon waren 34 direkt im Kommunalwahlbezirk gewählt, bestanden aus 30 Mitgliedern der SPD, 26 Mitgliedern der CDU, 4 Mitglieder der FDP und 7 Mitglieder der Grünen. Die Stadtverordnete mit einem Sitz in Stadtrat waren (alphabetisch sortiert):

 Heino Ahr (SPD), Alfons Andre (SPD), Jutta Appelt (CDU), Horst Baumeister (CDU), Klaus Brausch (SPD), Karl-Ernst Dännart (SPD), Manfred Decker (CDU), Vera Dedanwala (SPD), Karl Otto Dehnert (FDP), Volker Dittgen (SPD), Werner Draudt (FDP), Kurt Drees (CDU), Andreas Engelhardt (CDU), Ulrich Föhse (CDU), Klaus Gericke (CDU), Klaus Goebel (CDU), Gerhard Graef (SPD), Manfred Guder (SPD), Horst Harguth (SPD), Christel Harz (Grüne), Eberhard Hasenclever (SPD), Rolf Heer (CDU), Ulrich Heinz (SPD), Hans Georg Heldmann (CDU), Uwe Herder (SPD), Ulrich Horst (Grüne), Wilfried Jakob (SPD), Manfred Kind (SPD), Hans Günter Klein (CDU), Ruth Kolb-Lünemann (SPD), Ursula Kraus (SPD), Klaus Kriesche (CDU), Bernd Lauterbach (CDU), Thomas Lenz (Grüne), Hans Jürgen Lichtenberg (CDU), Ursula Lietz (CDU), Ferdinand Meinzen (Grüne), Peter Meister (Grüne), Patric Mertins (CDU), Arnold Norkowsky (CDU), Harald Nowoczin (SPD), Herbert Ottersbach (CDU), Jens Petring (Grüne), Günter Pott (CDU), Hans-Martin Rebensburg (SPD), Hermann-Josef Richter (CDU), Heinz Rosenkranz (SPD), Michael Ruppert (FDP), Manfred Schmidt (CDU), Gerd Scholz (SPD), Ursula Schulz (SPD), Helmut Schüssler (SPD), Bernhard Simon (CDU), Henry Sommerfeld (SPD), Jürgen Specht (SPD), Maria-Elisabeth Steffen (CDU), Harald Steup (SPD), Marlis Tempel (SPD), Joachim Thierbach (SPD), Gerd Voerster (SPD), Claus Vogt (CDU), Peter Voogt (CDU), Charlotte Weilbrenner (FDP), Michael-Georg von Wenczowsky (CDU), Irmgard Wohlert (Grüne), Peter Wülfing (SPD), Ulrich Zolldan (SPD)

Stadtratswahl 1989 

Für die Stadtratswahlen in Wuppertal am 1. Oktober 1989 erfolgte die Einteilung des Stadtgebietes in 10 Stadtbezirke (Beschluss des Rates der Stadt vom 26. Juni 1978) und 34 Kommunalwahlbezirke (Beschluss des Wahlausschusses vom 4. Oktober 1988) und 320 Stimmbezirke sowie 34 Briefwahlbezirke.

Die 67 gewählten Mitglieder des Rates, davon waren 34 direkt im Kommunalwahlbezirk gewählt, bestanden aus 32 Mitgliedern der SPD, 23 Mitgliedern der CDU, 6 Mitglieder der FDP und 6 Mitglieder der Grünen. Die Stadtverordnete mit einem Sitz in Stadtrat waren (alphabetisch sortiert):

 Heino Ahr (SPD), Jutta Appelt (CDU), Hans-Hermann Bock (FDP), Manfred Decker (CDU), Vera Dedanwala (SPD), Volker Dittgen (SPD), Barbara Dudda-Dillbohner (SPD), Werner Draudt (FDP), Kurt Drees (CDU), Karlheinz Emmert (SPD), Ulrich Föhse (CDU),Dietrich Gafert (SPD), Klaus Gericke (CDU), Udo Gothsch (SPD), Gerhard Graef (SPD), Hans-Herbert Grimm (CDU), Manfred Guder (SPD), Helga Güster (SPD), Eberhard Hasenclever (SPD), Lutz Heer (CDU), Rolf Heer (CDU), Ulrich Heinz (SPD), Käte Herzog (SPD), Michael Hohagen (Grüne), Wilfried Jakob (SPD), Manfred Kind (SPD), Horst Klebert (SPD), Thomas Lenz (Grüne), Anke Lichtenberg-Heer (CDU), Ursula Lietz (CDU), Reinhard Kaiser (Grüne), Ruth Kolb-Lünemann (SPD), Ursula Kraus (SPD), Klaus Kriesche (CDU), Annegret Krumbach (SPD), Stefan Kühn (SPD), Hans Jürgen Lichtenberg (CDU), Ulrich Möllmann (CDU), Irina Karin Nebocat (Grüne), Arnold Norkowsky (CDU), Herbert Ottersbach (CDU), Ingrid Pfeiffer (FDP), Günter Pott (CDU), Hermann-Josef Richter (CDU), Detlef-Roderich Roß (SPD), Edith Rum (CDU), Michael Ruppert (FDP), Manfred Schmidt (CDU), Ursula Schulz (SPD), Helmut Schüssler (SPD), Bernhard Simon (CDU), Henry Sommerfeld (SPD), Jürgen Specht (SPD), Harald Steup (SPD), Peter Stuhlreiter (SPD), Joachim Thierbach (SPD), Claus Vogt (CDU), Peter Voogt (CDU), Hans-Peter Vorsteher (FDP), Renate Warnecke (SPD), Charlotte Weilbrenner (FDP), Michael-Georg von Wenczowsky (CDU), Petra Wessels (Grüne), Irmgard Wohlert (Grüne), Peter Wülfing (SPD), Ulrich Zolldan (SPD), Manfred Zöllmer (SPD)

Stadtratswahl 1994 

Für die Stadtratswahlen in Wuppertal am 16. Oktober 1994 erfolgte die Einteilung des Stadtgebietes in 10 Stadtbezirke (Beschluss des Rates der Stadt vom 28. September 1992) und 34 Kommunalwahlbezirke (Beschluss des Wahlausschusses vom 24. Februar 1993) und 283 Stimmbezirke sowie 34 Briefwahlbezirke.

Die 67 gewählten Mitglieder des Rates, davon waren 34 direkt im Kommunalwahlbezirk gewählt, bestanden aus 30 Mitgliedern der SPD, 29 Mitgliedern der CDU und 8 Mitglieder der Grünen. Die Stadtverordnete mit einem Sitz in Stadtrat waren (alphabetisch sortiert):

 Jutta Appelt (CDU), Klaus Peter Bartsch (CDU), Petra Bill (Grüne), Peter Brakelmann (CDU), Martin Brink (SPD), Manfred Decker (CDU), Volker Dittgen (SPD), Kurt Drees (CDU), Barbara Dudda-Dillbohner (SPD), Hans-Detlef Emmert (CDU), Karlheinz Emmert (SPD), Hans-Günter vom Endt (CDU), Klaus Gericke (CDU), Arno Gerlach (CDU), Udo Gothsch (SPD), Gerhard Graef (SPD), Annegret Grevé (SPD), Hans-Herbert Grimm (CDU), Helga Güster (SPD), Udo Hackländer (CDU), Christa Hannig (CDU), Peter Hartwig (SPD), Eberhard Hasenclever (SPD), Ulrich Heinz (SPD), Hans Georg Heldmann (CDU), Rosemarie Hundeshagen (SPD), Wilfried Jakob (SPD), Hans-Joachim Kemper (CDU), Hans-Heinrich Kesper (SPD), Ursula Kraus (SPD), Klaus Kriesche (CDU), Claudia Langenfeld (CDU), Hilmar Lindemann (SPD), Ursula Lietz (CDU), Klaus-Dieter Lüdemann (Grüne), Ramona Möller (SPD), Ulrich Möllmann (CDU), Andreas Mucke (SPD), Michael Müller (CDU), Renate Nick-Pflugbeil (CDU), Arnold Norkowsky (CDU), Herbert Ottersbach (CDU), Günter Pott (CDU), Margrit Proske (Grüne), Klaus Jürgen Reese (SPD), Hermann-Josef Richter (CDU), Detlef-Roderich Roß (SPD), Petra Scholl (Grüne), Sylvia Schönwald (SPD), Ursula Schulz (SPD), Helmut Schüssler (SPD), Bernhard Simon (CDU), Ursel Simon (Grüne), Jürgen Specht (SPD), Rainer Spiecker (CDU), Andreas Strauch (CDU), Joachim Thierbach (SPD), Gerd Voerster (SPD), Peter Voogt (CDU), Renate Warnecke (SPD), Matthias Wellmer (Grüne), Michael-Georg von Wenczowsky (CDU), Horst Westmeier (Grüne), Irmgard Wohlert (Grüne), Peter Wülfing (SPD), Ulrich Zolldan (SPD), Manfred Zöllmer (SPD)

Stadtratswahl 1999 

Für die Stadtratswahlen in Wuppertal am 12. September 1999 erfolgte die Einteilung des Stadtgebietes in 10 Stadtbezirke (Beschluss des Rates der Stadt vom 28. September 1992) und 33 Kommunalwahlbezirke (Beschluss des Wahlausschusses vom 26. März 1998) und 283 Stimmbezirke sowie 33 Briefwahlbezirke.

Die 66 gewählten Mitglieder des Rates, davon waren 33 direkt im Kommunalwahlbezirk gewählt, bestanden aus 25 Mitgliedern der SPD, 31 Mitgliedern der CDU, 4 Mitglieder der Grünen, 3 Mitglieder der FDP, 1 Mitglied der Grauen und 2 Mitglieder der PDS. Die Stadtverordnete mit einem Sitz in Stadtrat waren (alphabetisch sortiert):

 Jochen Asbeck (CDU), Christa Aulenbacher (Graue), Klaus Peter Bartsch (CDU), Monika Becker (FDP), Elke von der Beeck (PDS), Jörg Blume (SPD), Peter Brakelmann (CDU), Manfred Decker (CDU), Volker Dittgen (SPD), Barbara Dudda-Dillbohner (SPD), Hans-Detlef Emmert (CDU), Karlheinz Emmert (SPD), Peter L. Engelmann (FDP), Ralf Geisendörfer (CDU), Klaus Gericke (CDU), Annegret Grevé (SPD), Hans-Herbert Grimm (CDU), Helga Güster (SPD), Udo Hackländer (CDU), Christa Hannig (CDU), Peter Hartwig (SPD), Birgit Hetfleisch (CDU), Horst Hombrecher (CDU), Johannes Huhn (CDU), Rosemarie Hundeshagen (SPD), Arif Izgi (SPD), Peter Jung (CDU), Silvia Kaut (CDU), Hans-Joachim Kemper (CDU), Nicole Kleinert (CDU), Rolf Köster (FDP), Hans Kremendahl (SPD), Brita Krempel (CDU), Karl-Friedrich Kühme (CDU), Anja Liebert (Grüne), Ute Mindt (CDU), Anna Maria Morciano (PDS), Andreas Mucke (SPD), Michael Müller (CDU), Silke Neuschäfer (SPD), Arnold Norkowsky (CDU), Theodoros Olympos (CDU), Günter Pott (CDU), Paul Ramette (SPD), Klaus Jürgen Reese (SPD), Hermann-Josef Richter (CDU), Detlef-Roderich Roß (SPD), Volker Rösener (CDU), Petra Scholl (Grüne), Ursula Schulz (SPD), Helmut Schüssler (SPD), Bernhard Simon (CDU), Ursel Simon (Grüne), Jürgen Specht (SPD), Rainer Spiecker (CDU), Christa Stuhlreiter (SPD), Oliver Wagner (SPD), Renate Warnecke (SPD), Andreas Weigel (CDU), Barbara Weis (CDU), Horst Westmeier (Grüne), Gudrun Winkels-Haupt (SPD), Andrea Winterhager (CDU), Peter Wülfing (SPD), Ulrich Zolldan (SPD), Manfred Zöllmer (SPD)

Stadtratswahl 2004 

Für die Stadtratswahlen in Wuppertal am 26. September 2004 erfolgte die Einteilung des Stadtgebietes in 10 Stadtbezirke (Beschluss des Rates der Stadt vom 28. September 1992) und 33 Kommunalwahlbezirke (Beschluss des Wahlausschusses vom 10. Juni 2003) und 221 Stimmbezirke sowie 43 Briefwahlbezirke.

Die 74 gewählten Mitglieder des Rates, davon waren 33 direkt im Kommunalwahlbezirk gewählt, bestanden aus 28 Mitgliedern der CDU, 21 Mitgliedern der SPD, 9 Mitglieder der Grünen, 5 Mitglieder der FDP, 3 Mitglieder der PDS, 1 Mitglied der Grauen, 2 Mitglieder der Republikaner und 5 Mitglieder der WfW. Die Stadtverordnete mit einem Sitz in Stadtrat waren (alphabetisch sortiert):

 Elisabeth August (PDS), Christa Aulenbacher (Graue), Lorenz Bahr (Grüne), Elke von der Beeck (PDS), Christine Behle (SPD), Andreas Bergmann (CDU), Fabian Bleck (CDU), Peter Brakelmann (CDU), Bettina Brücher (Grüne), Volker Dittgen (SPD), Gunnar Dönges (SPD), Barbara Dudda-Dillbohner (SPD), Horst-Emil Ellinghaus (CDU), Karlheinz Emmert (SPD), Peter L. Engelmann (FDP), Ralf Geisendörfer (CDU), Klaus Gericke (CDU), Dorothea Glauner (CDU), Sanda Grätz (SPD), Christoph Grüneberg (WfW), Manfred Guder (SPD), Helga Güster (SPD), Jürgen Hardt (CDU), Peter Hartwig (SPD), Jürgen Heinemann (CDU), Hans Georg Heldmann (CDU), Ralf Heming (SPD), Jürgen Henke (FDP), Horst Hombrecher (CDU), Johannes Huhn (CDU), Karl-Heinz Huthwelker (CDU), Arif Izgi (SPD), Ralf Otto Jacob (FDP), Dirk Jaschinsky (CDU), Peter Jung (CDU), Silvia Kaut (CDU), Markus Kiel (WfW), Wilfried Klein (CDU), Nicole Kleinert (CDU), Christina Konrad (SPD), Rolf Jürgen Köster (FDP), Jan Phillip Kühme (CDU), Hans Kremendahl (SPD), Thomas Kring (SPD), Anja Liebert (Grüne), Gabriele Mahnert (Grüne), Andreas Mucke (SPD), Michael Müller (CDU), Arnold Norkowsky (CDU), Wolfgang Pohlmann (Rep), Frank Pongé (WfW), Günter Pott (CDU), Paul Ramette (Grüne), Klaus Jürgen Reese (SPD), Volker Rösener (CDU), Günter Schiller (WfW), Gisela Schlüter (CDU), Detlef Schmitz (WfW), Marc Schulz (Grüne), Ursula Schulz (SPD), Wolfgang Schulze (Rep), Gerta Siller (Grüne), Bernhard Simon (CDU), Susanne Sperling (Grüne), Rainer Spiecker (CDU), Christa Stuhlreiter (SPD), Manfred Todtenhausen (FDP), Hans-Peter Vorsteher (Grüne), Oliver Wagner (SPD), Renate Warnecke (SPD), Andreas Weigel (CDU), Andrea Winterhager (CDU), Oliver Zier (SPD), Gerd-Peter Zielezinski (PDS)

Stadtratswahl 2009 

Für die Stadtratswahlen in Wuppertal am 30. August 2009 erfolgte die Einteilung des Stadtgebietes in 10 Stadtbezirke (Beschluss des Rates der Stadt vom 28. September 1992) und 33 Kommunalwahlbezirke (Beschluss des Wahlausschusses vom 10. Juni 2003) und 221 Stimmbezirke sowie 43 Briefwahlbezirke.

Die 69 gewählten Mitglieder des Rates, davon waren 33 direkt im Kommunalwahlbezirk gewählt, bestanden aus 24 Mitgliedern der CDU, 19 Mitgliedern der SPD, 11 Mitglieder der Grünen, 3 Mitglieder der WfW, 5 Mitglieder der FDP, 4 Mitglieder der Linken, 1 Mitglied der Republikaner, 1 Mitglied der Bildung und 1 Mitglied der NPD. Die Stadtverordnete mit einem Sitz in Stadtrat waren (alphabetisch sortiert):

 Elisabeth August (Linke), Lorenz Bahr (Grüne), Andreas Bergmann (CDU), Gunhild Böth (Linke), Bettina Brücher (Grüne), Volker Dittgen (SPD), Barbara Dudda-Dillbohner (SPD), Karlheinz Emmert (SPD), Dorothea Glauner (CDU), Sanda Grätz (SPD), Helga Güster (SPD), Marcel Hafke (FDP), Jürgen Hardt (CDU), Peter Hartwig (SPD), Hans-Jörg Herhausen (CDU), Arif Izgi (SPD), Dirk Jaschinsky (CDU), Dirk Kanschat (CDU), Silvia Kaut (CDU), Wilfried Klein (CDU), Eckhard Klesser (CDU), Daniel Kolle (SPD), Rolf Jürgen Köster (Bildung), Thomas Kring (SPD), Reimar Kroll (WfW), Jan Phillip Kühme (CDU), Anja Liebert (Grüne), Klaus-Dieter Lüdemann (Grüne), Gabriele Mahnert (Grüne), Sadiye Mesci-Alpaslan (SPD), Wilfried Michaelis (SPD), Ute Mindt (CDU), Andreas Mucke (SPD), Arnold Norkowsky (CDU), Regina Orth (Grüne), Wolfgang Pohlmann (Rep), Günter Pott (CDU), Paul Ramette (Grüne), Klaus Jürgen Reese (SPD), Detlef-Roderich Roß (SPD), Bastian Sackermann (SPD), Bernhard Sander (Linke), Ilona Schäfer (Grüne), Günter Schiller (WfW), Gisela Schlüter (CDU), Sylvia Schmid (CDU), Alexander Schmidt (FDP), Michael Schnorr (NPD), Michael Schulte (CDU), Marc Schulz (Grüne), Thomas Schulz (CDU), Ursula Schulz (SPD), Maria Schürmann (CDU), Gerta Siller (Grüne), Bernhard Simon (CDU), Rainer Spiecker (CDU), Heribert Stenzel (WfW), Christa Stuhlreiter (SPD), Jörn Suika (FDP), Manfred Todtenhausen (FDP), Hans-Peter Vorsteher (Grüne), Oliver Wagner (SPD), Renate Warnecke (SPD), Andreas Weigel (CDU), Michael Wessel (CDU), Tobias Wierzba (FDP), Kurt-Joachim Wolffgang (CDU), Gerd-Peter Zielezinski (Linke), Frank Zitlau (CDU)

Stadtratswahl 2014 

Für die Stadtratswahlen in Wuppertal am 25. Mai 2014 erfolgte die Einteilung des Stadtgebietes in 10 Stadtbezirke (Beschluss des Rates der Stadt vom 28. September 1992) und 33 Kommunalwahlbezirke (Beschluss des Wahlausschusses vom 15. Mai 2008) und 222 Stimmbezirke sowie 43 Briefwahlbezirke.

Die 66 gewählten Mitglieder des Rates, davon waren 33 direkt im Kommunalwahlbezirk gewählt, bestanden aus 19 Mitgliedern der CDU, 19 Mitgliedern der SPD, 10 Mitglieder der Grünen, 4 Mitglieder der FDP, 5 Mitglieder der Linke, 4 Mitglieder der Linken, 3 Mitglieder der WfW, 1 Mitglied der Republikaner, 2 Mitglieder der Pro NRW, 1 Mitglied der Piraten und 2 Mitglieder der AfD. Die Stadtverordnete mit einem Sitz in Stadtrat waren (alphabetisch sortiert):

 Gregor Ahlmann (CDU), Johannes van Bebber (SPD), Heinrich-Günter Bieringer (CDU), Gunhild Böth (Linke), Bettina Brücher (Grüne), Maren Butz (SPD), Mathias Conrads (CDU), Volker Dittgen (SPD), Dilek Engin (SPD), Mark Esteban Palomo (SPD), Ulrike Fischer (SPD), Heiner Fragemann (SPD), Thomas Gaffkus-Müller (CDU), Claudia Gehrhardt (Pro NRW), Dorothea Glauner (WfW), Oliver Graf (Piraten), Guido Grüning (SPD), Claudia Hardt (CDU), Susanne Herhaus (Linke), Hans-Jörg Herhausen (CDU), Michael Hornung (CDU), Thomas Kik (Rep), Ludger Kineke (CDU), Dirk Kanschat (CDU), Eckhard Klesser (CDU), Servet Köksal (SPD), Rolf Köster (CDU), Thomas Kring (SPD), Anja Liebert (Grüne), Frank Andreas Fritz Lindgren (SPD), Hans-Hermann Lücke (CDU), Klaus-Dieter Lüdemann (Grüne), Bettina Lünsmann (AfD), Heiko Meins (SPD), Wilfried Michaelis (SPD), Karin van der Most (FDP), Michael Müller (CDU), Regina Orth (Grüne), Claudia Radtke (Linke), Paul Ramette (Grüne), Klaus Jürgen Reese (SPD), Gabriele Röder (FDP), Barbara Rötger (CDU), Bernhard Sander (Linke), Ilona Schäfer (Grüne), Gisela Schlüter (WfW), Alexander Schmidt (FDP), Christian Schmidt (CDU), Eva Schroeder (FDP), Michael Schulte (CDU), Marc Schulz (Grüne), Ursula Schulz (SPD), Maria Schürmann (CDU), Marcel Simon (Grüne), Heribert Stenzel (WfW), Ioannis Stergiopoulos (SPD), Manfred Todtenhausen (FDP), Lukas Twardowski (SPD), Sedat Fahrettin Ugurman (SPD), Hans-Peter Vorsteher (Grüne), Tanja Wallraf (Grüne), Renate Warnecke (SPD), Ralf Wegener (AfD), Michael Wessel (CDU), Kurt-Joachim Wolffgang (CDU), Gerd Wöll (Pro NRW), Gerd-Peter Zielezinski (Linke)

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk 0 Elberfeld 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: NPD: 3,4 %
2 2009: zusätzlich: Bildung!: 2,1 %
3 2014: zusätzlich: AfD: 4,27 %, Piraten: 3,0 %

Stadtbezirk 1 Elberfeld-West 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: NPD: 2,9 %
2 2009: zusätzlich: Bildung!: 2,4 %
3 2014: zusätzlich: AfD: 4,9 %

Stadtbezirk 2 Uellendahl-Katernberg 

Fußnote

1 1989: zusätzlich: NPD: 2,9 %

Stadtbezirk 3 Vohwinkel 

Fußnote

1 1994: zusätzlich: REP: 2,3 %

Stadtbezirk 4 Cronenberg 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: NPD: 2,5 %
2 2004: zusätzlich: UWG: 3,9 %
3 2009: zusätzlich: Bildung!: 2,3 %
4 2014: zusätzlich: AfD: 4,8 %

Stadtbezirk 5 Barmen 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: NPD: 3,7 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 4,2 %, Pro NRW: 2,5 %, Piraten: 2,3 %

Stadtbezirk 6 Oberbarmen 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: NPD: 4,0 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,5 %

Stadtbezirk 7 Heckinghausen 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: NPD: 3,2 %
2 1994: zusätzlich: REP: 2,0 %

Stadtbezirk 8 Langerfeld-Beyenburg 

Dieser Bezirk hieß vor der Wahl 1989 Stadtbezirk 8 Langerfeld.

Fußnote

1 1994: zusätzlich: REP: 2,4 %

Stadtbezirk 9 Ronsdorf 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: Statt: 2,0 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 4,3 %

Gesamtergebnisse 

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Weblinks 
 Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen 2009

Einzelnachweise 

Wuppertal
Kommunalwahlen